Кирков може да се отнася за:
 Георги Кирков, няколко души с това име
 Димитър Кирков, няколко души с това име
 Евстати Кирков (?), български политик
 Константин Кирков (1869-1920), български офицер
 Константин Кирков (1882-1903), български революционер
 Людмил Кирков (р. 1933), български режисьор и актьор
 Тодор Кирков (1847-1876), български революционер